Ohlson est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1827-1890), agriculteur et homme politique suédois ;
  (1943-), entraîneur de hockey sur glace suédois ;
  (1931-2013), musicien folklorique suédois ;
 Bertil Ohlson (1899-1970), athlète suédois spécialiste des épreuves combinées ;
 Carl-Erik Ohlson (1920-2015), skipper suédois ;
 Chris Ohlson (1975-), producteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et monteur américain ;
  (1895-1979), designer suédois et fondateur de l’entreprise Clas Ohlson ;
  (1936-2010), peintre américain abstrait ;
 Jarl Ohlson (1921-1981), joueur finlandais de hockey sur glace ;
  (1920-1999), chef d'entreprise suédois, fils de Clas Ohlson.

Divers 
 Clas Ohlson, chaîne de quincaillerie et firme de vente par correspondance suédoise.

Patronyme suédois